«Черепашки-ниндзя» () — вымышленная команда из комиксов, созданная Кевином Истменом и Питером Лэрдом, появившаяся в шести высокобюджетных художественных фильмов с момента своего первого появления. Первый фильм вышел в 1990 году, когда франшиза находилась на пике популярности. Несмотря на смешанные отзывы критиков, коммерческий успех картины привёл к появлению двух сиквелов — «Черепашки-ниндзя II: Тайна изумрудного зелья» (1991) и «Черепашки-ниндзя III» (1993), оба из которых не смогли добиться результата оригинала. 

В период возрождения франшизы во время выхода мультсериала 2003 года в 2007 году состоялась премьера анимационного фильма. В 2014 году франшиза была перезапущена посредством совместного фильма Paramount Pictures и Nickelodeon Movies. В 2016 году вышло его прямое продолжение. 

Шесть фильмов собрали в общей сложности 1,2 миллиарда $ по всему миру. Выход седьмого фильма намечен на 4 августа 2023 года.

Фильмы

С живыми актёрами

«Черепашки-ниндзя» (1990) 

Первый фильм по большей части основывается на комиксах Mirage, заимствуя некоторые элементы мультсериала 1987 года. Фильм раскрывает историю происхождения Сплинтера и Черепах, а также повествует о знакомстве братьев и их учителя с Эйприл О’Нил (Джудит Хоаг) и Кейси Джонсом (Элиас Котеас) и первом противостоянии с Шреддером и кланом Фут. Режиссёром выступил Стив Бэррон, а дистрибьюцией занималась студия New Line Cinema. В фильме использовались инновационные аниматронные костюмы, созданные Jim Henson's Creature Shop.

«Черепашки-ниндзя II: Тайна изумрудного зелья» (1991) 

Продолжение расширяет историю происхождения черепах, а также является первым фильмом, где дебютировал Vanilla Ice. Сиквел посвящён кукловоду Джиму Хенсену. Новыми второстепенными персонажами стали друг Черепах Кено (Эрни Рейес-младший) и приспешники-мутанты Шреддера — Токка и Разар. Дистрибьюцией картины занималась студия 20th Century Fox.

«Черепашки-ниндзя III» 

В третьей части Элиас Котеас вернулся к роли Кейси Джонса. Макгаффином фильма является скипетр времени, который переносит Черепах и Эйприл в прошлое, во времена феодальной Японии, где они невольно становятся участниками конфликта между даймё и группой мятежных сельчан.

«Черепашки-ниндзя» (2014) 

Новый художественный фильм, перезапустивший кинофраншизу, первоначально планировался к выходу в декабре 2013 года после того, как права на «Черепашек-ниндзя» приобрела Viacom. Разработкой картины занималась компания Platinum Dunes, принадлежащая Майклу Бэю. Фильм является совместным проектом Paramount Pictures и Nickelodeon Movies. Режиссёром выступил Джонатан Либесман, а главные роли исполнили Меган Фокс, Уилл Арнетт и Уильям Фихтнер, в то время как Черепахи и Сплинтер были созданы с помощью технологии захвата движения. Премьера состоялась 8 августа 2014 года.

«Черепашки-ниндзя 2» (2016) 

За постановку фильма отвечал режиссёр Дэйв Грин. Все актёры из предыдущего фильма (за исключением Джонни Ноксвилла) вернулись к своим ролям. Стивен Амелл, Брайан Ти, Тайлер Перри и Гэри Энтони Уильямс сыграли Кейси Джонса, Шреддера, Бакстера Стокмана и Бибопа. Борец WWE Шеймус исполнил роль Рокстеди.

Безымянный перезапуск 
В июне 2018 года Paramount Pictures объявила о новом перезапуске серии фильмов, в котором также вновь примут участие Бэй, Фуллер и Форм, а Эндрю Додж напишет сценарий. Во время 24-я церемония премии «Выбор критиков» Фуллер и Форм заявили, что производство нового фильма должно начаться в 2019 году, однако в июле со-создатель «Черепашек-ниндзя» Кевин Истман сообщил о продлении срока разработки, поскольку Paramount приняла критику на фильмы 2014 и 2016 годов «близко к сердцу, в связи с чем следующий фильм «будет находиться на другом уровне». В августе 2021 года было выявлено, что Колин Джост и Кейси Джост перепишут черновой сценарий.

Анимационные

«Черепашки-ниндзя» (2007) 

В 2007 году был выпущен анимационный фильм 2007 года, режиссёром и сценаристом которого выступил Кевином Манро. В отличие от предыдущих фильмов, он создавался с помощью компьютерной графики студией Imagi Animation Studios. Дистрибьюцией занимались Warner Bros. Pictures и The Weinstein Company. Это был последний фильм о Черепашках-ниндзя, за прокат которой отвечала Warner Bros., поскольку в дальнейшем права на франшизу приобрела Viacom.

По сюжету, Черепашки-ниндзя предстают как разобщённая команда: Леонардо тренируется в Центральной Америке, Донателло и Микеланджело работают в сфере оказания услуг, а Рафаэль становится линчевателем «Ночным Всевидящим». Впоследствии Лео возвращается в Нью-Йорк, заполонённый множеством монстров, на которых охотится таинственный бизнесмен Макс Винтерс, однако воссоединение команды омрачается напряжением между Лео и Рафом. Также появляется клан Фут, возглавляемые Караи.

«Черепашки навсегда» (2009) 

В честь 25-летия франшизы был снят телевизионный фильм под названием «Черепашки навсегда», представляющий собой кроссовер между персонажами оригинального комикса и мультсериалов 1987 и 2003 годов.

«Бэтмен против Черепашек-ниндзя» (2019) 

Бэтмен, Бэтгёрл и Робин объединяются Черепашками-ниндзя для борьбы с заклятым врагом Черепах, Шредером, который заключил союз с Ра’с аль Гулом и Лигой теней.

«Эволюция Черепашек-ниндзя» (2022)  

Мультфильм по мотивам мультсериала «Эволюция Черепашек-ниндзя» от Nickelodeon, планирующийся к выпуску для Netflix. По сюжету Черепашки-ниндзя будут спасать мир от Крэнга. Первоначально мультфильм должен был выйти в 2021 году, однако премьера была отложена из-за продления сроков производства. Выход мультфильма намечен на 5 августа 2022 года.

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» (2023) 

В июне 2020 года было объявлено о разработке нового фильма, не связанного с фильмом-перезапуском от Майкла Бэя. Проект представляет собой CGI-мультфильм, продюсерами которого выступят Сет Роген и Эван Голдберг, действующие от имени своей кинематографической компании Point Grey Pictures. Это второй анимационный фильм во франшизе, который будет показан в кинотеатре, после мультфильма 2007 года. Режиссёром будет со-создатель «Митчеллов против машин», а сценаристом — Брендан О’Брайен. Президент Nickelodeon Брайан Роббинс описал проект как «переосмысление франшизы на новом уровне». Фильм выйдет в прокат 4 августа 2023 года.

Будущее 
В феврале 2022 года на мероприятии инвесторов ViacomCBS было объявлено о разработке множества спин-оффов по франшизе. Каждый проект будет посвящён определённому врагу Черепашек. За производство будет отвечать Nickelodeon Animation Studio, а площадкой для трансляции выступит Paramount+.

Актёры и съёмочная группа 
 C — актёр или актриса сыграли персонажа в костюме.
 M — персонаж создан с помощью технологии захвата движения.
 P — кукловод, управляющий марионеткой.
 U — актёр или актриса не были указаны в титрах.
 V — актёр или актриса озвучили персонажа.
 Y — актёр или актриса сыграли молодую версию персонажа.

Актёры

Съёмочная группа

Приём

Кассовые сборы

Критика

Музыка

Саундтреки

Отменённые проекты

Сиквел фильма «Черепашки-ниндзя III» 
С 1995 по 1997 годы Кевин Истмен работал над четвёртым фильмом франшизы, который должен был называться либо «Черепашки-ниндзя 4: Новая мутация», либо «Черепашки-ниндзя 4: Возвращение клана Фут». В 2012 году Heritage Auctions опубликовала концепт-арты, изображающие пятую Черепаху по имени Кирби, а также других персонажей в лице Фэнга, Шрэддера, Спайдера, Нано Спайдера, Супер Шреддера, Кейси, Тэлбота, Лоусона, Багмэна и «Злой Эйприл». Питер Лэрд опубликовал концепт-арт Черепах и Сплинтера в своём блоге. По задумке фильма Черепашки-ниндзя и Сплинтер подверглись вторичной мутации из-за того, что находящийся в их крови мутаген с годами привёл к изменению внешнего вида героев, а также даровал им новые способности. Кроме того, в фильме должен был вернуться Шреддер, восстанавливающий авторитет клана Фут.

Фильм по сценарию Джона Фаско 
В конце апреля 2009 года появилась информация о выходе нового художественного фильма в 2011 году. Mirage Studios сотрудничала с продюсерами Скоттом Медником и Галеном Уокером, в то время как Питер Лэрд, Гэри Ричардсон, Фредерик Фирст, Эрик Краун выступали в качестве исполнительных продюсеров. 4Kids Entertainment производила тематические товары по фильму, а Lightbox Productions, LLC. финансировала проект. Планировалось использование аниматронных костюмов, которые впоследствии должны были быть подвергнуты компьютерной обработке во время постпродакшена. История вращалась бы вокруг происхождения Черепашек-ниндзя. Несколько месяцев спустя был объявлен кастинг на роли членов клана Фут, который проводил Эрни Рейес-младший. Со-создатель TMNT Питер Лэрд заявил, что перезапуск должен был походить на картину «Бэтмен: Начало», в то время как продюсер Гален Уокер подтвердил намерения сделать фильм более мрачным. В июле того же года Джон Фаско был нанят в качестве сценариста фильма. Он вдохновлялся оригинальными чёрно-белыми комиксами Истмена и Лэрда, однако Paramount забраковала идею. По словам Кевина Истмена, сценарий не соответствовал видению Paramount. Питер Лэрд отметил, что фильм позиционировался как прямое продолжение картины 1990 года, которое игнорировала последовавшие за ним сиквелы. В октябре 2009 года дочерняя сеть Viacom Nickelodeon приобрела все права Mirage на франшизу за 9,75 миллионов $, расторгнув все сделки с 4Kids и Time Warner.

Сиквелы анимационного фильма 
В 2007 году Кевин Манро заявил, что хотел бы снять продолжение мультфильма «Черепашки-ниндзя» 2007 года, в котором потенциально мог вернуться Шреддер. Манро запланировал трилогию. «Черепашки-ниндзя 2» должен был стать вольной адаптацией арки City At War из оригинальных комиксов Mirage. По сюжету, Микеланджело чувствовал себя изгоем, из-за чего присоединился к клану Фут, в то время как Черепахи отправились в Японию, где должны были столкнуться с Караи и Шреддером. В «Черепашках-ниндзя 3» планировалось появление Трицератонов, а также прибытие Технодрома из Измерения Икс. Манро хотел, чтобы Майкл Кларк Дункан озвучил лидера Трицератона, командира Мозара. Питер Лэрд поделился задумкой сделать следующее кино гибридном между фильмом с реальной съёмкой и CGI, создав Черепашек-ниндзя с помощью компьютерной графики, в то время как Сара Мишель Геллар и Крис Эванс сыграли бы живые воплощения Эйприл и Кейси.

Сиквел фильма «Черепашки-ниндзя 2» 
В августе 2014 года Ноэль Фишер заявил о том, что он и другие исполнители ролей Черепашек подписали контракт на три фильма. Меган Фокс подписала аналогичный контракт. В мае 2016 года Тайлер Перри заявил, что в случае производства третьей части, его персонаж, Бакстер Стокман, скорее всего мутирует в муху по мере развития сюжета. Пит Пложек также выразил заинтересованность в повторении роли Леонардо. В октябре того же года, сославшись на кассовый провал второй части, продюсер Эндрю Форм назвал разработку третьего фильма «маловероятной».

Примечания 

Фильмы на английском языке
Киносерии США
Серии фильмов-боевиков
Комедийные киносерии
Киносерии, появившиеся в 1990 году
Франшизы New Line Cinema
Фильмы о Черепашках-ниндзя